Kram steht für:

 Kram, ein Allgemeinbegriff der deutschen Umgangssprache
 Kram (Overath), Ortsteil der Stadt Overath, Rheinisch-Bergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen

Kram ist der Familienname folgender Personen:

 Christian FP Kram (* 1968), deutscher Komponist
 Franz Kram (auch Franciscus Chram, Crammius, Chrammen; 1516–1568), deutscher Rechtswissenschaftler
 Johannes Kram (* 1967), deutscher Autor, Textdichter, Blogger und Marketingstratege
 Joseph Kram (1852–1874), deutscher Autor, fränkischer Mundartdichter
 Wolfgang Kram (* 1941), deutscher Basketballfunktionär

Siehe auch:
 Kramm
 Krams
 Kraims
 Gram
 Krahm